Voltri steht für:
 Voltri, Wohnviertel in der äußersten westlichen Peripherie der italienischen Hafenstadt Genua

Voltri ist der Familienname folgender Personen:
 Mafalda de Voltri (1889–1966), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Nicolò da Voltri (vor 1394–nach 1417), italienischer Maler